

Geografia 
 Le Pellerin –  comune francese di situato nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Fleur Pellerin (1973) – politica francese
 Joseph Pellerin (1684-1782) – numismatico francese
 Krystin Pellerin (1983) – attrice canadese
 Pierre Pellerin (1923-2013) – medico francese